Luca Grimaldi – doge della Repubblica di Genova
 Luca Grimaldi – ambasciatore genovese
 Luca Grimaldi – trovatore genovese
 Luchetto Grimaldi – ammiraglio e politico genovese